Пуэ́нте-ла-Ре́йна-де-Ха́ка (, , «Мост королевы Хаки») — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Население — 215 человек (на 2010 год).

Расположен на берегу реки Арагон рядом с мостом, от которого происходит название населённого пункта.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски